Liga I 2009/2010 (ze względów sponsorskich Liga I Gamebookers) – była 4. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii pod tą nazwą, a 92. mistrzowskimi rozgrywkami w ogóle. 
Brało w niej udział 18 drużyn, które w okresie od 31 lipca 2009 do 22 maja 2010 rozegrały 34 kolejki meczów.  
Obrońcą tytułu była drużyna Unirea Urziceni.
Mistrzostwo po raz drugi w historii zdobyła drużyna CFR 1907 Cluj.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Liga I 2009/2010 - rsssf
 Liga I 2009/2010 - kicker.de
 Liga1 sezonul 2009-2010 - labtof.ro
 Liga I 2009/2010 - frfotbal.ro

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona FRF 

2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
2009 w Rumunii
2010 w Rumunii